Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Gastein Ladies 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla německá tenistka Andrea Petkovicová, která se turnaje nezúčastnila.

Vítězkou dvouhry se stala druhá nasazená Australanka Samantha Stosurová, jež ve finále zdolala italskou turnajovou trojku Karin Knappovou po třísetovém průběhu 3–6, 7–6 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala, po květnovém triumfu na Internationaux de Strasbourg 2015, druhé turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Gastein Ladies
Tenis v Rakousku v roce 2015
WTA Tour 2015